Колонија Агва Фрија има више значења:

 Колонија Агва Фрија (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Агва Фрија (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Агва Фрија (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику